Демихово — название населённых пунктов:

Россия

Владимирская область 
 Демихово — деревня в Собинском районе Владимирской области.

Вологодская область 
 Демихово — деревня в Устюженском районе Вологодской области.

Московская область 
 Демихово — деревня в Можайском районе Московской области.
 Демихово — в Орехово-Зуевском районе Московской области.

Новгородская область 
 Демихово — деревня в Окуловском районе Новгородской области.

Смоленская область 
 Демихово — в Смоленской области.

Псковская область 
 Демихово — деревня в Себежском районе Псковской области.

Тверская область 
 Демихово — деревня в Андреапольском районе Тверской области.
 Демихово — деревня в Кимрском районе Тверской области.
 Демихово — деревня в Старицком районе Тверской области.

Ярославская область 
 Демихово — деревня в Пошехонском районе Ярославской области.
 Демихово — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

См. также 
Демихов — русская фамилия